Donald Martin Stewart (1824–1900) – brytyjski wojskowy, naczelny dowódca wojsk w Indiach
 Donald Stewart (1859–1885) – brytyjski tenisista
 Donald Ogden Stewart (1894–1980) – amerykański scenarzysta filmowy i teatralny
 Donald Stewart (1910–1966) – amerykański aktor
 Donald E. Stewart (1930–1999) – amerykański scenarzysta